Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 588 dans le monde.

 Route fédérale 588 () en Allemagne
 Route nationale 588 en France